Харви Милк:

 Милк, Харви (1930—1978) — американский политический деятель и лидер движения за права ЛГБТ.
 Харви Милк — биографический фильм 2008 года о Харви Милке.
 Времена Харви Милка — документальный фильм 1984 года о Харви Милке.
 Мэр улицы Кастро — книга журналиста Рэнди Шилтса о Харви Милке.
 Клуб ЛГБТ имени Харви Милка  — политическая организация в Сан-Франциско.
 Средняя школа имени Харви Милка — школа для гомосексуальных подростков в Нью-Йорке.
 Харви Милк (группа) — американская экспериментальная рок-группа.